Mariakirch steht für:

 (9815) Mariakirch, ein nach  Maria Margaretha Kirch (1670–1720) benannter Asteroid
 Markirch, siehe Sainte-Marie-aux-Mines
Siehe auch:
 Marienkirche
 Mariakirchen